Евге́ний Станисла́вович Ма́рков () — российский футболист, нападающий клуба «Факел».

Биография 
Родители профессионально занимались баскетболом. Был чемпионом Санкт-Петербурга по плаванию на спине, кандидатом в мастера спорта. Учился в 114 школе Санкт-Петербурга. Воспитанник петербургского «Зенита», первый тренер Василий Александрович Костровский. В 12 лет был отдан в аренду в клуб «Светлана», откуда вернулся через год. С 2013 года, с момента создания «Зенита-2», выступал за вторую команду; дебютировал 15 июля 2013 в поединке против «Тосно». В сезоне провёл 15 встреч, забил 5 мячей. Сезон 2014/2015 провёл в аренде в красноярском «Енисее», выступавшем в ФНЛ; дебютировал 7 сентября 2014 года в поединке против нижегородской «Волги», выйдя на замену на 67-ой минуте вместо Александра Харитонова.

В перерыве сезона 2015/2016 подписал контракт с клубом ФНЛ «Тосно». 21 мая 2016 года оформил первый в карьере и в истории «Тосно» хет-трик в гостевом матче против «Факела» (3:1). 15 июля 2017 года дебютировал в Премьер-лиге в поединке против «Уфы», выйдя на поле в стартовом составе и будучи заменённым на 65-ой минуте Нуну Рошей. 25 ноября в домашнем матче 18 тура против тульского «Арсенала» (3:2) сотворил второй в карьере хет-трик — вышел на замену на 57-й минуте и забил три гола головой на 61, 79 и 81-й минутах. Для игроков, вышедших на замену, этот хет-трик стал пятым в истории чемпионатов России и самым быстрым (24 минуты с момента выхода).

18 января 2018 года перешёл в московское «Динамо», сыграл 30 матчей и забил 5 мячей. 5 июля 2019 года перешёл в «Рубин» на правах аренды.

6 октября 2020 года подписал двухлетний контракт с ФК «Краснодар». 31 мая 2021 года расторг контракт с командой по обоюдному соглашению сторон.

9 июня 2021 года подписал контракт с тульским «Арсеналом». В августе 2022 года агент Маркова заявил, что клуб хотел, чтобы игрок пошёл на троекратное понижение зарплаты и не включил его в заявку на сезон 2022/23. Марков подал заявление в палату по разрешению споров РФС.

22 ноября 2022 года на правах свободного агента заключил контракт с воронежским «Факелом».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Наверное, Женька надеется вернуться в «Зенит». Он отказал ЦСКА

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Факел» Воронеж